Мэйл — фамилия. Известные носители:
 Мэйл, Вульф (род. 1967) — канадский гитарист.
 Мэйл, Рассел (род. 1948) — американский музыкант.
 Мэйл, Рон (род. 1945) — американский музыкант, брат Рассела Мэйла.